Сери́-ле-Мезье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Рибмон. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02717.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 635 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 423 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 296 были экономически активными, 127 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 63,2 %). Из 296 активных жителей работали 265 человек (149 мужчин и 116 женщин), безработных было 31 (16 мужчин и 15 женщин). Среди 127 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 50 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сери-ле-Мезьер

Коммуны департамента Эна